Osoby o tym nazwisku:
 Anders Holmertz – szwedzki pływak, olimpijczyk
 Per Holmertz – szwedzki pływak, olimpijczyk